Hueck steht für:

Unternehmen:
 Funcke & Hueck in Hagen
 Hella KGaA Hueck & Co. in Lippstadt
 Eduard Hueck GmbH & Co. KG in Lüdenscheid

Personen:
 Hueck (Adelsgeschlecht), westfälisches Patriziergeschlecht
 Adolf Hueck (1882–1955), deutscher Manager und Politiker (DVP)
 Alexander Friedrich von Hueck (1802–1842), deutsch-baltischer Mediziner, Präsident der Gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat
 Alfred Hueck (1889–1975), deutscher Rechtswissenschaftler
 Carl von Hueck (1811–1889), deutsch-baltischer Agrarwissenschaftler und Genealoge
 Else Hueck-Dehio (1897–1976), deutsche Schriftstellerin
 Götz Hueck (1927–2021), deutscher Rechtswissenschaftler
 Irene Hueck (* 1934), deutsche Kunsthistorikerin
 Kurt Hueck (1897–1965), deutscher Botaniker
 Oskar Eduard Hueck (1886–1966), deutscher Industriepionier der Aluminiumfolienherstellung 
 Richard Hueck (1893–1968), deutscher Fabrikant und Politiker (CDU)
 Werner Hueck (1882–1962), deutscher Pathologe

Siehe auch:
 Hück